Грабове́ць, Грабове́ц () — українське та польське прізвище. Відомі носії:
 Грабовець Анатолій Іванович (1939) — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
 Грабовець Павло Андрійович (1894—1971) — полтавський селянин, учасник Першої Світової війни, дід Анатолія Івановича Грабовця

Грабове́ць відноситься до категорії зменшувально-пестливих прізвищ з суфіксом -ець (-єць): 
Баранець, Берковець, Бобинець, Василець, Воробець, Годованець, Голівець, Горобець, Кабанець, Коломієць, Компанієць, Курілець, Лебединець, Лукачинець, Мартинець, Масинець, Москалець, Ордець, Перегінець, Писклинець, Піхманець, Погорілець, Попадинець, Романець, Рошинець, Степанець, Українець, Уманець, Фарбанець, Феценець, Хованець, Юринець, Ясинець

Див. також 
 Українські прізвища
 Грабовський

Села:
 Грабовець — Вінницька область, Немирівський район
 Грабовець — Вінницька область, Чернівецький район
 Грабовець — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Грабовець — Львівська область, Львівський район
 Грабовець — Львівська область, Стрийський район, Грабовецько-Дулібівська сільська громада
 Грабовець — Львівська область, Стрийський район, Славська селищна громада
 Грабовець — Тернопільська область, Тернопільський район

Природоохоронна територія 
 Грабовець — ландшафтний заказник, Закарпатська область

Грабовець — село, Берестейська область, Барановицький район

Грабовець — село (давніше місто), Люблінське воєводство, Замостський повіт
 Грабовець (Ґрабовець) — село в гміні Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Грабовец
 Грабівці
 Грабківці

Українські прізвища
Прізвища на -ець